Жаврид — фамилия.

Известные носители:

 Павел Яковлевич Жаврид (1889 — 1939) — деятель белорусского национального движения и антисоветского военного сопротивления.
 Эдвард Антонович Жаврид (1939 — 2021) — белорусский учёный в области онкологии.